Jan Nepomuk může být:

 Jan Nepomuk Eiselt – český lékař
 Jan Nepomuk Hejčl – český duchovní, teolog, spisovatel a cestovatel
 Jan Nepomuk Jiřiště – český duchovní a teolog
 Jan Nepomuk Kaňka – český hudební skladatel a právník
 Jan Nepomuk Kapras – český pedagog, psycholog a filozof
 Jan Nepomuk Karel z Lichtenštejna – lichtenštejnský kníže
 Jan Nepomuk Amadeus Marek – český duchovní a spisovatel
 Jan Nepomuk Mälzel – německý hudebník a vynálezce
 Jan Nepomuk Maýr – český operní pěvec a hudební skladatel
 Jan Nepomuk Neumann – český misionář, redemptorista, biskup a světec
 Jan Nepomuk Polášek – český pedagog, skladatel a sběratel lidových písní
 Jan Nepomuk Říhánek – český duchovní a pedagog
 Jan Nepomuk Sedlák – český duchovní, biskup
 Jan Nepomuk Soukop – moravský kněz, básník, folklorista, speleolog, textař a národní buditel
 Jan Nepomuk Bedřich Steydl z Greifenwehru – český duchovní a spisovatel
 Jan Nepomuk Škroup – český hudební skladatel a kapelník
 Jan Nepomuk Štěpánek – český dramatik, spisovatel, režisér a novinář
 Jan Nepomuk Augustin Vitásek – český hudební skladatel, klavírista, sbormistr, varhaník a pedagog
 Jan Nepomuk Woldřich – český geolog, paleontolog a archeolog
 Jan Nepomuk Wünsch – hudební skladatel (1855–1950)

jiní
 Antonín Jan Nepomuk Brosmann – český řeholník a hudební skladatel
 Edvard Jan Nepomuk Brynych – český duchovní a biskup
 Johann Nepomuk Nestroy – rakouský herec
 Ignác Jan Nepomuk Palliardi – český architekt a stavitel italského původu
 Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso – španělský malíř

Související články 
 Jan Nepomucký
 Norbert Jan Nepomucký Klein
 Nepomuk (rozcestník)

Mužská jména